{{Кинематографист
 | имя = Шэннон Уирри
 | оригинал имени = 
 | имя при рождении = Шэннон Мита УирриShannon Meta Whirry
 | профессия = 
 | годы активности = 1991—2018 годы
}}
Шэ́ннон Уи́рри (; род. 7 ноября 1964 года, город Грин-Лейк одноим. округа Висконсина, США) — американская актриса театра, кино и телевидения.

 Биография 
Шэннон Мита Уирри родилась 7 ноября 1964 года в округе Грин-Лейк, штат Висконсин. Окончив среднюю школу, уехала в Нью-Йорк, где училась в Американской академии драматического искусства. В начале 1990-х годов Шэннон снималась в эротических фильмах категории «Б»; её имя стояло наряду с другими королевами крика того времени: Таней Робертс, Делией Шеппард, Марией Форд и Шеннон Твид. Уирри сыграла главные роли в таких фильмах режиссёра Грегори Дарка, как «Животный инстинкт», «Животный инстинкт 2», «Влияние плоти» и «Как две капли воды», которые изобиловали многочисленными сценами обнажения. Кинофильмы «Тайная страсть» и «Плейбэк», в которых также играла Шэннон, были сняты студией «Плейбой».

В конце 1990-х годов Шэннон Уирри стала получать роли на сетевом телевидении, а также в фильмах ужасов, научной фантастике и экшн-фильмах. Уирри играла роль секретаря детектива Майка Хаммера по имени Вельда в телесериале «Частный детектив Майк Хаммер» и снималась в эпизодических ролях в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Фелисити», «Сайнфелд», «V. I. P.», «Мерфи Браун», «Малкольм в центре внимания» и «Детектив Нэш Бриджес».

В 2007 году она появилась в телевизионном мини-сериале телеканала BBC «Секреты ядерного оружия» в роли Китти Оппенгеймер, жены ядерного физика Роберта Оппенгеймера. В 2000 году у неё также была эпизодическая роль в фильме «Я, снова я и Ирэн» с Джимом Керри в главной роли, где она сыграла кормящую грудью мать.

В настоящее время проживает в городе Кейв-Крик, Аризона. Снимается в театральных постановках и в рекламных роликах на ТВ. В кинематографе ограничивается эпизодическими ролями независимых фильмов. Замужем, Детей не имеет.

 Фильмография 

 Примечания 

 Литература 
 Naremore J. More Than Night: Film Noir in Its Contexts. — Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1998. — 348 ps. — ISBN 0-520-21294-0;
 Williams L. The Erotic Thriller in Contemporary Cinema. — Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2005. — 466 ps. — ISBN 0-253-21836-5;
 Collins M., Traylor J. Mickey Spillane on Screen: A Complete Study of The Television and Film Adaptations. — North Carolina'', McFarland & Company, Inc., 2012. — 223 ps. — ISBN 978-0-7864-6578-1.

Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактрисы США